Eri (voornaam)

Personen
 Eri Hozumi - Japans tennisspeler
 Eri Ohno - Japanse zangeres
 Eri Tosaka - Japanse worstelaar
 Eri Natori - Japans schaatser
 Eri Yamaguchi - Japans atlete
 Eri Yamamoto - Japans jazzpianiste
 Eri Klas - Estisch dirigent
 Eri Yonamine - Japans wielrenster
 Vincent Eri - politicus uit Papua Nieuw-Guinea
 Chiemi Eri - Japans zangeres en actrice
 Eri (koning) - legendarische koning in de Igbo-mythologie
 Overig
Eridanus (sterrenbeeld)